Slowakische Krone steht für:
 Slowakische Krone (1939–1945), Währung des Slowakischen Staates
 Slowakische Krone (1993–2008), Währung der Slowakei, bis zur Euro-Einführung